Johan IX van Merode
 Johan van Horne
 Johan IX Tiedemann